Вол:

 Вол — животное.
 Вол — река, приток Ветлуги.
 Вол — село на Украине, Любешовский район Волынской области.
 Вол (корвет)
 Вол, Павел (род. 1942) — чехословацкий хоккеист и тренер. 
 Полдневной Вол — река, приток Вола.
 Ночной Вол — река, приток Вола.